Lista das 327 comunas do departamento francês de Loire.

 (CAF) Communauté d'agglomération du Forez Sud, created in 2004.
 (CAR) Communauté d'agglomération le Grand Roanne, created in 2000.
 (CAS) Communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, created in 2001.

|}

Loire